W (letter) is de drieëntwintigste letter uit het moderne Latijnse alfabet. Ze kan verwijzen naar:

Wetenschap 
  watt (eenheid), de eenheid van vermogen
 arbeid (natuurkunde), met als symbool W
 wolfraam, een chemisch element
 tryptofaan, een aminozuur

Film 
W (1974), een film van Richard Quine uit 1974
W. (2008), een film van Oliver Stone uit 2008
W. (2014), een detectivefilm van Frank Van Mechelen uit 2014

Overige 
 west, de windrichting
W (tijdschrift), een Amerikaans modetijdschrift
 W Hotels, een mondiale hotelketen van hotelgroep Starwood Hotels & Resorts Worldwide
 Nationaal park W, een nationaal park in West-Afrika

Zie ook 
VV (doorverwijspagina)